São Luís de Montes Belos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Luís de Montes Belos (ort), Goiás, 
 São Luís de Montes Belos (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar